Abramowka () ist der Name mehrerer Orte in Russland:
 Abramowka (Moskau)
 Abramowka (Woronesch); Siedlung im Rajon Talowaja in der Oblast Woronesch

Abramowka (russ. ) bezeichnet ferner:
 einen 102 km langen Nebenfluss der Ilistaja (Zufluss des Chankasees) in der fernöstlichen Region Primorje, siehe Abramowka